Zhongling bezeichnet:

 Zhongling (Ledu) (中岭乡), Gemeinde im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Zhongling (Jinping) (钟灵乡), Gemeinde im Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhongling (Jinxian) (钟陵乡), Gemeinde im Kreis Jinxian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Zhongling (Xichong) (中岭乡), Gemeinde im Kreis Xichong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongling (Xiushan) (钟灵乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xiushan der chinesischen Stadt Chongqing